Лад:

 Лад — одно из главных понятий теории музыки.
 Лад — деталь музыкального инструмента.
 Лад — город из цикла «Тёмная Башня» Стивена Кинга.

См. также